Das Advanta Championships 1998 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 6. bis 15. November 1998 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Lindsay Davenport mit 4:6, 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Ai Sugiyama / Jelena Lichowzewa mit 7:5, 4:6 und 6:2 gegen Monica Seles / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Philadelphia